Virchow ist der geographische Eigenname von:

 Virchow-Viertel, einem Stadtteil von Stadtbergen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Virchow, Kreis Dramburg/Pommern, der deutsche Name von Wierzchowo in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Virchowsee, der deutsche Name des Jezioro Wierzchowo in Polen
 Virchow (Mondkrater), benannt nach Rudolf Virchow
 (13084) Virchow, Asteroid des Hauptgürtels

Virchow ist der Familienname von:
 Fabian Virchow (* 1960), deutscher Sozialwissenschaftler
 Hans Virchow (1852–1940), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Rudolf Virchow (1821–1902), deutscher Mediziner, Pathologe, Prähistoriker und Politiker
 Johann Christian Virchow, deutscher Mediziner und Hochschullehrer, Rostock

Virchow ist Namensbestandteil von:
 Virchow Hill, Hügel auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 NAV-Virchow-Bund, Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands e.V.
 Universitätsklinikum Rudolf Virchow, heute als Campus Virchow-Klinikum (CVK) Teil der Berliner Charité
 Rudolf-Virchow-Zentrum, Forschungszentrum für Experimentelle Biomedizin, Universität Würzburg
 Rudolf-Virchow-Medaille, Auszeichnung, die durch die Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP) vergeben wird
 Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau, Krankenhaus in der Stadt Glauchau
 Virchow-Robin-Raum, siehe Subarachnoidalraum